

Architettura 
 Burg Steinegg – castello sito a Bonndorf im Schwarzwald (Germania)
 Burg Steinegg – nome tedesco del Castello di Collepietra sito a Cornedo all'Isarco (Italia)
 Burg Steinegg – castello sito a Neuhausen (Germania)
 Burg Steinegg – altro nome del Burg Steineck, castello sito a Schopfheim (Germania)
 Burg Steinegg – altro nome del Burg Bärenfels, castello sito a Wehr (Germania)
 Schloss Steinegg – castello sito a Hüttwilen (Svizzera)

Persone 
 Julius von Gemmingen-Steinegg (1774-1842) – nobile tedesco
 Julius von Gemmingen-Steinegg (1838-1912) – nobile tedesco
 St. Clair von Gemmingen-Steineg (1863-1951) – nobile tedesco

Geografia

Austria 
 Steinegg – frazione del comune di Altenburg nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania 
 Steinegg – frazione del comune di Neuhausen nel circondario dell'Enz (Baden-Württemberg)

Italia 
 Steinegg – nome in tedesco di Collepietra, frazione di Cornedo all'Isarco nella provincia autonoma di Bolzano

Svizzera 
 Steinegg – frazione del comune di Altendorf nel distretto di March (Canton Svitto)
 Steinegg – frazione del comune di Hüttwilen nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Steinegg – frazione del distretto di Rüte (Canton Appenzello Interno)
 Steinegg – frazione del comune di Wiesendangen nel distretto di Winterthur (Canton Zurigo)
 Obere Steinegg – frazione del distretto di Rüte (Canton Appenzello Interno)